Ciel steht für:

 Ciel, französische Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Ciel 2, einen kanadischen Kommunikationssatelliten 
 Ciel Satellite Group, einen kanadischen Kommunikationssatellitenbetreiber
 Ciel – Der letzte Herbst, einen Manwha von Ju-Yeon Rim 
 Ciel de Paris, Turmrestaurant in Paris
 Ciel (Magazin), japanisches Manga-Magazin

CIEL steht für:
 das Center for International Environmental Law